Niemcy:
 Isterberg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Grafschaft Bentheim
 Isterberg – góra